Kerk van de Gereformeerde Gemeenten (Aalst)
 Kerk van de Gereformeerde Gemeenten (Oostburg)
 Kerk van de Gereformeerde Gemeenten (Poederoijen)
 Kerk van de Gereformeerde Gemeenten (Poortvliet)
 Kerk van de Gereformeerde Gemeenten (Scherpenisse)